Гаибов — фамилия. Женская форма фамилии — .

Известные носители 
 Гаибов, Алимурат (1915—1985) — участник Великой Отечественной войны, помощник командира взвода разведки, гвардии сержант, один из полных кавалеров ордена Славы, награждённых четырьмя орденами.
 Гаибов, Джалмат (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гаибов, Исмет Исмаил оглы (1942—1991) — Генеральный прокурор Азербайджана (1990—1991).
 Гаибов, Мирза Мамедгулу (1818—1875) — азербайджанский врач XIX века.
 Гаибов, Николай Дмитриевич (имя при рождении Мирза-бек Гаибов; 1864—1915) — российский военный деятель, генерал-майор.
 Гаибов, Суяр (1904—1967) — Герой Социалистического Труда.
 Гаибов, Фарид Фазиль оглы (род. 1979) — Президент Европейского союза гимнастики, Министр молодежи и спорта Азербайджана.
 Гаибов, Фаррух Ага (1891—1916) — российский лётчик азербайджанского происхождения, участник Первой мировой войны.

